Baćevac, plaats in Servië
Bačevac, plaats in Kroatië